Алекса́ндр Васи́льевич Завья́лов (1933—2006) — советский и российский учёный в области физиологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН), заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Окончил Рязанский медицинский институт в 1957 году с отличием.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Материалы по изучению степени соответствия величины рефлекторной реакции силе раздражителя». Полученные результаты позволили обосновать новый подход к разработке способов диагностики функционального состояния сложной биологической системы.

В 1969 году защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы исследования межсенсорных и внутрисенсорных взаимоотношений».

Александру Васильевичу было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1987). Также он был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук в 1995 году.

С 1978 г. по 2003 г. — ректор КГМИ (КГМУ), директор Центрально-Чернозёмного научного центра РАМН.

А. В. Завьялов обладатель 9 авторских свидетельств и патентов. Им опубликовано более 230 научных работ.

Библиография 
 Нормальная физиология: Учебник / Под ред. А. В. Завьялова, В. М. Смирнова. — М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 816 с.:ил.
 «Корреляция физиологических функций в норме и патологии» (монография)
 «Соотношение функций организма» (монография)

Ссылки 
 Завьялов, Александр Васильевич
 Завьялов, Александр Васильевич
 Завьялов, Александр Васильевич

Выпускники РязГМУ
Преподаватели Курского медицинского университета
Физиологи России
Физиологи СССР
Ректоры вузов Курской области
Делегаты XXVI съезда КПСС